Schönstattjugend ist der Sammelbegriff für die internationalen, katholischen Jugendbewegungen Schönstatt-Mannesjugend (SMJ) und Schönstattbewegung Mädchen/Junge Frauen (Schönstatt MJF), die nach Geschlechtern getrennt eigenständig sind.
Beide Teile gehören zur Schönstatt-Bewegung und treten daher auch oftmals gemeinsam auf, beispielsweise als Veranstalter diözesaner oder landesweiter Jugendfeste.

 Jugend
Schonstatt